Osvaldo Cruz, comune dello stato di San Paolo in Brasile.
 Osvaldo Cruz, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Osvaldo Héctor Cruz, calciatore argentino